Волковы́сский райо́н () — административная единица на юго-западе Гродненской области Белоруссии. Административный центр — город Волковыск.

Административное устройство 
В состав района входят городские посёлки Красносельский и Россь, а также 191 сельский населённый пункт.

В районе 10 сельсоветов:

 Верейковский
 Волковысский
 Волповский
 Гнезновский
 Изабелинский
 Красносельский
 Подоросский
 Росский
 Субочский
 Шиловичский

Упразднённый сельсовет:
 Реплевский

География 
Волковысский район граничит с Берестовицким, Свислочским, Мостовским, Зельвенским районами Гродненской области и Пружанским районом Брестской области. В районе расположен 191 населенный пункт: 188 деревень, 2 посёлка городского типа и город Волковыск.

Площадь составляет 1 192 км² (14-е место среди районов). Район расположен в пределах Волковысской возвышенности. Преобладают высоты 140—200 м. Самая высокая точка — 235,4 м (к востоку от города Волковыск).

Основные реки — Россь (бассейн Немана), Волпянка, Нетупа, Хоружевка, Волковыя.

История 
Район образован 15 января 1940 года. В 1940—1944 годах район входил в состав Белостокской области, 20 сентября 1944 года вошёл в состав Гродненской области.

17 апреля 1962 года к району присоединены 6 сельсоветов упразднённого Зельвенского района (вскоре один из них, Каролинский, передан Слонимскому району). 25 декабря 1962 года к району были присоединены 2 сельсовета упразднённого Ружанского района Брестской области, а также 9 сельсоветов упразднённого Мостовского района и 1 сельсовет Свислочского района. 6 января 1965 года повторно образован Мостовский район, которому переданы город Мосты, городской посёлок Зельва и 11 сельсоветов. 30 июля 1966 года при повторном образовании Зельвенского района ему передано 5 сельсоветов.

Демография 
Население района составляет 68 000 человек, в том числе городское — 55 317 человек (на 1 января 2018 года).

Городское население составляет 75,68 % (на конец 2010 года). Средняя плотность — 69 человек на 1км². Основное население белорусы (63,35 %), живут также поляки (24,96 %), русские (8,71 %), украинцы (1,6 %) и др. (1,38 %).

Экономика 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (до вычета подоходного налога и некоторых отчислений) в 2017 году в районе составила 670,1 рублей (около 335 долларов). Район занял 6-е место в Гродненской области по уровню зарплаты (средняя зарплата по области — 703,2 руб.) и 49-е место в стране.

Сельское хозяйство 

Под сельскохозяйственными угодьями 62 % территории. Основные отрасли сельского хозяйства: мясо-молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, выращивание сахарной свёклы, зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Крупнейшие сельскохозяйственные организации района:
  «Племзавод «Россь»
 КСУП «Гнезно»
 КСУП «Заря и К»
  «Подороск»
  «Волковысское»
 КСУП «Неверовичи»
 КСУП «Матвеевцы»

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) в 2017 году составила 55 831 га (558 км²). В 2017 году под зерновые и зернобобовые культуры было засеяно 25 175 га (3-е место в области), под сахарную свеклу — 1952 га, под кормовые культуры — 23 560 га (2-е место в области). Бонитет почв оценивается в 38,7 балла в целом, в том числе пашни — в 40,5 баллов.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях составил 110,5 тыс. т в 2015 году, 80 тыс. т в 2016 году, 103,2 тыс. т в 2017 году. По валовому сбору зерновых в 2017 году район занял 6-е место в Гродненской области. Средняя урожайность зерновых в 2017 году составила 41 ц/га (средняя по Гродненской области — 39,7 ц/га, по Республике Беларусь — 33,3 ц/га). По этому показателю район занимал 6-е место в Гродненской области. Валовой сбор свеклы сахарной в сельскохозяйственных организациях составил 88,6 тыс. т в 2016 году, 84,2 тыс. т в 2017 году. По валовому сбору сахарной свеклы в 2017 году район занял 7-е место в Гродненской области. Средняя урожайность сахарной свеклы в 2017 году составила 431 ц/га (средняя по Гродненской области — 533 ц/га, по Республике Беларусь — 499 ц/га); по этому показателю район занял 13-е место в Гродненской области.

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) содержалось 49 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 15 тыс. коров, а также 54,1 тыс. свиней и 59,1 тыс. птицы. По поголовью крупного рогатого скота и свиней район занимает 4-е место в Гродненской области, по поголовью птицы — 8-е.

В 2017 году предприятия района произвели 16,3 тыс. т мяса (в живом весе) и 80 тыс. т молока. По производству мяса район занимает 3-е место в Гродненской области, по производству молока — 4-е. Средний удой молока с коровы — 5379 кг (средний показатель по Гродненской области — 5325 кг, по Республике Беларусь — 4989 кг). По этому показателю район занимает 7-е место в области. Всего в районе действуют 33 молочно-товарные фермы. В районе действуют два крупных свиноводческих комплекса — отделение «Шиловичи» филиала «Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (36 тысяч голов свиней в год) и РСКУП «Волковысское» (24 тысячи голов).

Промышленность 
На территории района функционируют 15 промышленных организаций. В 2009 году ими произведено промышленной продукции на 1084,9 млрд руб.

Наиболее развита пищевая промышленность - 63% от общего объёма промышленного производства района. Крупнейшие предприятия — ОАО «Беллакт» (производитель сухого детского питания и молочной продукции) и ОАО «Волковысский мясокомбинат» (субпродукты, колбасные изделия, пельмени и мясные полуфабрикаты).

Единственный производитель цемента и строительных материалов в районе — ОАО «Красносельскстройматериалы» — обеспечивает 30% от общего объёма промышленного производства района. Предприятие производит почти половину цемента в Республике Беларусь и около половины некоторых видов стройматериалов.

Машиностроение представлено ОАО «Волковысский машиностроительный завод» (производитель смесителей литейных чашечных и смесителей абразивных масс, строительного, кузнечно-прессового, сельскохозяйственного и бытового оборудования) и ОАО «ВолМет» (производитель замочных изделий).

ГП «Одиннадцать» занимается производством мебели, дверных и оконных блоков, спецодежды и другой продукции.

Транспорт 
Через район проходят железнодорожные линии на Барановичи, Слоним, Гродно, Мосты, Свислочь, Большую Берестовицу. По территории района проходят автодороги — Гродно — Брест, Гродно — Минск и Барановичи — Пограничный.

Здравоохранение 
В 2017 году в учреждениях Министерства здравоохранения Республики Беларусь в районе работало 262 практикующих врача и 727 средних медицинских работников. В пересчёте на 10 тысяч человек численность врачей — 37,6, численность средних медицинских работников — 104,3 (средние значения по Гродненской области — 48,6 и 126,9 на 10 тысяч человек соответственно, по Республике Беларусь — 40,5 и 121,3 на 10 тысяч человек). По численности врачей в пересчёте на 10 тысяч человек район делит 5-6 места в Гродненской области с Берестовицким районом. Число больничных коек в учреждениях здравоохранения района — 447 (в пересчёте на 10 тысяч человек — 64,1; средние показатели по Гродненской области — 81,5, по Республике Беларусь — 80,2). По обеспеченности населения больничными койками район занимает предпоследнее место в области, опережая только Сморгонский район.

Образование 
В 2017 году в районе насчитывалось 26 учреждений дошкольного образования (включая комплексы «детский сад — школа») с 3,2 тыс. детей. В 2017/2018 учебном году в районе действовало 23 учреждения общего среднего образования, в которых обучалось 7,7 тыс. учеников. Учебный процесс осуществляли 987 учителей. В среднем на одного учителя приходилось 7,8 учеников (среднее значение по Гродненской области — 7,9, по Республике Беларусь — 8,7).

Культура 
 Военно-исторический музей имени П. И. Багратиона в Волковыск. Численность музейных предметов 38,2 тыс. единиц (4-е место в Гродненской области). В 2016 году музей посетили 16,8 тыс. человек (по этому показателю музей занимает 7-е место в Гродненской области)
 Музей белорусского народного творчества в Волковыск
 Музейная комната ГУК «Волковысский районный центр ремёсел» в Волковыск

 Музей народного быта «Матчына хатка» филиала «Дом культуры аг. Юбилейный» ГУК «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества» в аг. Юбилейный Красносельского сельсовета
 Музей народного быта Росского отделения ГУК «Волковысский районный центр ремёсел» (2000 г.) в г. п. Россь
 Музейная экспозиция «Ізабелін кулінарны» филиала «Изабелинский Дом культуры» ГУК «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества» в д. Изабелин
 Экспозиция «Сваякі – з песняй па жыцці» филиала «Дом культуры аг. Юбилейный» ГУК «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества» в аг. Юбилейный Красносельского сельсовета

Достопримечательности 

 Археологический комплекс около городского посёлка Красносельский    
 Археологические городища «Муравельник» и «Шведская гора» на юго-восточной окраине города
 Католический храм Св. Вацлава (1848) в г. Волковыск
 Православная церковь Св. Николая (1874) в г. Волковыск
 Храм Святого великомученика Георгия Победоносца в г. п. Красносельский    
 Католический храм Св. Михаила (1524) в аг. Гнезно  
 Католический храм Св. Иоанна Крестителя в д. Мстибово  
 Усадьба Тарасовичей (XIX век) в аг. Гнезно 
 Крестовоздвиженская церковь (1871 г.) в д. Личицы  
 Католический храм Святой Троицы в аг. Шиловичи
 Католический храм Св. Ионна Крестителя (1773) в аг. Волпа
 Костёл Святых Петра и Павла (1778) и Церковь Святого Михаила Архангела (конец XVIII века) в д. Изабелин
 Католический храм Св. Троицы и Свято-Троицкая церковь в г. п. Россь
 Усадьба Потоцких (XVIII—XIX вв.) в г. п. Россь
 Усадьба Сегеней (XIX в.) в д. Краски
 Католический храм Девы Марии (1830-е гг.) в аг. Верейки
 Православная церковь Параскевы Пятницы (1872 г.) в д. Седельники
 Свято-Троицкая церковь и Католический храм Св. Эльжбеты в аг. Подороск
 Усадьба Чечотов-Бохвицев (XIX в.) в аг. Подороск
 Усадьба Олендских (XIX в.) в д. Мочулино 
 Католический храм Девы Марии в аг. Репля
 Часовня-усыпальница (XIX в.) в аг. Репля
 Самый древний череп с территории Белоруссии, у которого было восстановлено лицо, принадлежал представителю культуры шнуровой керамики мужчине 30—40 лет, жившему во II тыс. до н. э. и найденному в кремнедобывающей шахте эпохи бронзы в пос. Красное Село (Красносельский) Волковысского района Гродненской области.

Примечания

Ссылки 
 Волковыск — официальный сайт Волковыска и Волковысского района
 Информация на портале Гродненской области
 Карты и общие сведения на emaps-online

См. также 
 Холокост в Волковысском районе

Белостокская область
Появились в 1940 году в Белоруссии
Районы, образованные в 1940 году